Фамилија Аројо има више значења:

 Фамилија Аројо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Аројо, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Аројо, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику